

Littérature 

 Symphonie, un poème de Leconte de Lisle.

Musique 
 Symphonie, en musique classique, forme musicale :
 Symphonie en ré mineur de César Franck ;
 Symphonie en sol mineur d'Édouard Lalo ;
 Symphonie en sol majeur d'Ole Olsen ;
 Symphonie d'Anton Webern.

Cinéma 
 Symphonie bizarre, film muet français réalisé par Segundo de Chomón et sorti en 1909.

Technologie 
 Symphonie, en télécommunications, ensemble de satellites.